Torneig de tennis masculí: Qatar ExxonMobil Open 2022
 Torneig de tennis femení: Qatar TotalEnergies Open 2022